TrackMania Turbo peut faire référence à : 
 TrackMania Turbo, un jeu de la série TrackMania sorti en 2010 sur Nintendo DS ;
 TrackMania Turbo, un jeu de la série TrackMania sorti le  sur PlayStation 4, Xbox One et PC.